Dorrington (Californië), een plaats in Calaveras County in Californië in de VS
 Dorrington (Lincolnshire), een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire